М'яку́ш або м'я́коть — термін, що має такі значення:
 М'якуш — внутрішній шар плодового тіла гриба
 М'якуш — вжиткова назва мезокарпію
 М'якуш — м'яка частина тіла тварини, людини
 М'якуш — персонаж мультфільму «Непосида, М'якуш і Нетак»

Паронім 
 М'яку́шка — м'яка частина хліба та хлібних виробів, що міститься під скоринкою

Примітки